Stone County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stone County (Arkansas)
 Stone County (Mississippi)
 Stone County (Missouri)